Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Magnus Larsson che ha battuto in finale Mikael Tillström 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Magnus Larsson (Campione)
 Bart Wuyts (quarti di finale)
 Massimo Cierro (quarti di finale)
 Assente

 Vladimir Gabričidze (primo turno)
 Marián Vajda (semifinali)
 Martin Stringari (primo turno)
 Libor Němeček (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1992